НР — абревіатура, яка може означати:

 Новий рік
 Наглядова рада
 Народна Рада
 Народна республіка